Марлон Луис Мораис (; ) — бразильский боец смешанного стиля, представитель легчайшей весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций WSOF и UFC, PFL. Владел титулом чемпиона WSOF, был претендентом на титул чемпиона UFC.

Биография 
Марлон Мораис родился 26 апреля 1988 года в городе Нова-Фрибургу штата Рио-де-Жанейро, Бразилия.

В возрасте семи лет начал заниматься тайским боксом, затем в пятнадцать лет стал практиковать бразильское джиу-джитсу. Добился определённых успехов в муай-тай на любительском уровне, становился победителем нескольких национальных первенств. Проходил подготовку под руководством известного бразильского бойца Рикарду Алмейды и впоследствии получил от него чёрный пояс по БЖЖ.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в апреле 2007 года, выиграв у своего соперника в первом же раунде. С переменным успехом выступал в небольших бразильских промоушенах.

С 2011 года дрался в США в таких организациях как World Extreme Fighting, Ring of Combat, Xtreme Fighting Championships. Был претендентом на титул чемпиона ROC в полулёгком весе, но проиграл сдачей литовцу Дейвидасу Тауросевичусу.

World Series of Fighting 
Спустившись в легчайшую весовую категорию, в 2012 году Мораис присоединился к новообразованной американской организации World Series of Fighting, где активно выступал в течение последующих четырёх лет. Здесь он провёл в общей сложности 11 поединков, выиграв все из них, в том числе завоевал и пять раз защитил титул чемпиона в легчайшем весе.

Ultimate Fighting Championship 
В 2017 году Мораис оставил титул чемпиона WSOF вакантным и перешёл в крупнейшую бойцовскую организацию мира Ultimate Fighting Championship. Дебютировал в октагоне UFC в поединке с соотечественником Рафаэлом Асунсаном — противостояние между ними продлилось все отведённые три раунда, в итоге судьи раздельным решением отдали победу Асунсану. Таким образом, прервалась победная серия Мораиса из 13 боёв, длившаяся последние шесть лет. В том же году раздельным решением он взял верх над Джоном Додсоном и нокаутировал Алджамейна Стерлинга, заработав бонус за лучшее выступление вечера. При этом по окончании боя со Стерлингом Атлетическая комиссия штата Калифорния вынесла бойцу предупреждение за превышение лимита набора веса после сгонки (он набрал 14,5 % при разрешённых 10 %).

В июне 2018 года Марлон Мораис уже на 33 секунде первого раунда отправил в нокаут Джимми Риверу, получив тем самым ещё один бонус за лучшее выступление вечера.

В феврале 2019 года вновь вышел в клетку против Рафаэла Асунсана — на сей раз взял у него реванш, принудив к сдаче в первом раунде с помощью удушающего приёма «гильотина». При этом в третий раз подряд получил награду за лучшее выступление вечера.

Благодаря череде удачных выступлений Мораис удостоился права оспорить титул чемпиона UFC в легчайшем весе, ставший вакантным после дисквалификации Ти Джея Диллашоу. Другим претендентом на пояс стал действующий чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо — чемпионский бой между ними состоялся в июне 2019 года в Чикаго. В итоге Сехудо выиграл поединок техническим нокаутом в третьем раунде, став таким образом чемпионом сразу в двух весовых категориях .

Статистика в профессиональном ММА 

|Поражение
|align=center|23-11-1
|Шеймон Мораес 
|TKO (удары)
|PFL: финал 2022
|
|align=center|3
|align=center|0:58
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Поражение
|align=center|23-10-1
|Сун Ядун
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Сантус vs. Анкалаев
|
|align=center|1
|align=center|2:06
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|23-9-1
|Мераб Двалишвили
|Технический нокаут (удары)
|UFC 266: Волкановски - Ортега
|
|align=center|2
|align=center|4:25
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|23-8-1
|Роб Фонт
|Технический нокаут (удары)
|UFC Fight Night: Thompson vs. Neal
|
|align=center|1
|align=center|3:47
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|23-7-1
|Кори Сэндхэген
|Технический нокаут (удар ногой в голову и удары руками)
|UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen
|
|align=center|2
|align=center|1:03
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|23-6-1
|Жозе Алду
|Раздельное решение
|UFC 245
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|22-6-1
|Генри Сехудо
|TKO (удары руками)
|UFC 238
|
|align=center|3
|align=center|4:51
|Чикаго, США
|
|-
|Победа
|align=center|22-5-1
|Рафаэл Асунсан
|Сдача (гильотина)
|UFC Fight Night: Assunção vs. Moraes 2
|
|align=center|1
|align=center|3:17
|Форталеза, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|21-5-1
|Джимми Ривера
|KO (удары)
|UFC Fight Night: Rivera vs. Moraes
|
|align=center|1
|align=center|0:33
|Ютика, США
|
|-
|Победа
|align=center|20-5-1
|Алджамейн Стерлинг
|KO (удар коленом)
|UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega
|
|align=center|1
|align=center|1:07
|Фресно, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-5-1
|Джон Додсон
| Раздельное решение
|UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Норфолк, США
|
|-
|Поражение
|align=center|18-5-1
|Рафаэл Асунсан
|Раздельное решение
|UFC 212
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|дебют в UFC
|-
|Победа
|align=center|18-4-1
|Жозеналду Силва
|TKO (травма колена)
|WSOF 34
|
|align=center|1
|align=center|2:30
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-4-1
|Джош Хилл
|KO (удары)
|WSOF 32
|
|align=center|2
|align=center|0:38
|Эверетт, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-4-1
|Джозеф Барахас
|TKO (удары ногами)
|WSOF 28
|
|align=center|1
|align=center|1:13
|Гарден-Гров, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-4-1
|Шеймон Мораис
|Сдача (удушение сзади)
|WSOF 22
|
|align=center|3
|align=center|3:46
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-4-1
|Джош Хилл
|Единогласное решение
|WSOF 18
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Эдмонтон, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|13-4-1
|Коди Боллинджер
|Сдача (удушение сзади)
|WSOF 13
|
|align=center|2
|align=center|1:35
|Бетлехем, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-4-1
|Джош Реттингхауз
|Единогласное решение
|WSOF 9
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-4-1
|Карсон Биби
|KO (удары руками)
|WSOF 6
|
|align=center|1
|align=center|0:32
|Корал-Гейблс, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-4-1
|Брендон Хемплман
|Единогласное решение
|WSOF 4
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Онтэрио, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-4-1
|Тайсон Нам
|KO (удары)
|WSOF 2
|
|align=center|1
|align=center|2:55
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-4-1
|Мигель Торрес
|Раздельное решение
|WSOF 1
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-4-1
|Джаррод Кард
|KO (удар рукой)
|XFC 17: Apocalypse
|
|align=center|1
|align=center|0:47
|Джексон, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-4-1
|Крис Мануэль
|Единогласное решение
|XFC 15: Tribute
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Тампа, США
|
|-
|Поражение
|align=center|5-4-1
|Дейвидас Тауросевичус
|Сдача (треугольник руками)
|Ring of Combat 38
|
|align=center|1
|align=center|2:34
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center|5-3-1
|Ральф Акоста
|Сдача (удушение сзади)
|World Extreme Fighting 46
|
|align=center|2
|align=center|3:03
|Орландо, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-2-1
|Райан Бикслер
|Сдача (американа)
|RMMA 20: Clash at the Casino
|
|align=center|1
|align=center|1:44
|Новый Орлеан, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-2-1
|Николас Джоаннес
|Сдача (удушение сзади)
|Shoot & Sprawl 2
|
|align=center|1
|align=center|3:49
|Нортгемптоншир, Англия
|
|-
|Ничья
|align=center|3-2-1
|Сандро Чайна
|Единогласное решение
|Dojo Combat 1
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Жуис-ди-Фора, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|3-2
|Андре Роуберти
|TKO (удары руками)
|Shooto: Brazil 10
|
|align=center|1
|align=center|3:35
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-2
|Зейлтон Родригес
|TKO (удары руками)
|Shooto: Brazil 7
|
|align=center|1
|align=center|1:45
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
|Аксандри Пиньейру	
|TKO (удары руками)
|Shooto: Brazil 6
|
|align=center|1
|align=center|2:58
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Жозе Лукас ди Мелу
|TKO (удары руками)
|MMA Sports Combat 2
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Риу-даз-Острас, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Бруну Сантана
|Сдача (удушение сзади)
|Desafio: Brazil Fight Center 2
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии